Robert H. McNaught, né en  en Écosse, est un astronome australien (scotto-australien) à l'école de recherche d'astronomie et d'astrophysique de l'Université nationale australienne. Il a collaboré avec David J. Asher de l'observatoire d'Armagh en Irlande du Nord.

Découvertes

Astéroïdes 
C'est un découvreur prolifique d'astéroïdes qui a longtemps participé au Siding Spring Survey. D'après le Centre des planètes mineures, il a découvert 492 astéroïdes numérotés entre 1975 et 2005, dont 18 avec un co-découvreur.

Comètes 
Il est le découvreur ou co-découvreur de 82 comètes, dont la comète périodique 130P/McNaught-Hughes.

Supernova 
En 1987, il co-découvre la supernova SN 1987A dans le Grand Nuage de Magellan, qui a été l'explosion de supernova observée à l'œil nu la plus brillante depuis 1604.

Récompenses et honneurs 
L'astéroïde (3173) McNaught a été nommé en son honneur.

Références

Bibliographie 
 

Astronome australien du XXe siècle
Astronome australien du XXIe siècle
Naissance en 1956
Découvreur d'astéroïdes
Découvreur de comètes
Naissance en Écosse
Découvreur de supernovas
Éponyme d'un objet céleste